Wassermusik ist der Name:

 eines Werks von Georg Philipp Telemann, siehe Hamburger Ebb’ und Flut
 eines Werks von Georg Friedrich Händel, siehe Wassermusik (Händel)
 eines Romans von T. C. Boyle, siehe Wassermusik (Roman)
 einer Performance der Gruppen Einstürzende Neubauten und Die Tödliche Doris von 1982, siehe Wie man aus einer gelben Wanne eine Platte macht / Wassermusik